Гонконг расположен близко к побережью и далеко к системе крупных рек на юге Китая. Запас воды в Гонконге зависит от хода воды к западу от Гонконга зависит от реки Чжуцзян. Это очень мало на 1103 км² земли, которая в основном холмистая и находится на более чем 200 островах. Из-за этого, водоснабжение в Гонконге происходит из относительно малых рек, чем в южном Китае.

Исторически сложилось так, что малые реки интенсивного используются для нужд населения, земледелия и разработки новых городов. Много рек находятся в Новых Территориях, особенно в районах к северу от Тай Мо Шан, где выращивание риса и рыбоводства когда-то было очень сильно развито.

Реки и ручьи

Цзюлун и Нью-Коулун

Остров Гонконг

Новые Территории

Материковая часть

Лантау

Озера

См. также 
 География Гонконга
 Реки Китайской Народной Республики
 Озёра Китайской Народной Республики

Списки:Гонконг
География Гонконга